Jan II kan zijn:
 Jan II van Arkel (+1077), heer van Arkel (-1077)
 Jan II van Alençon (-1191), graaf van Alençon (1191)
 Jan II van Vendôme (+1211), graaf van Vendôme (1202-1211)
 Jan II van Nesle (- 22 december 1239), burggraaf van Brugge, heer van Nesle en baljuw van Vlaanderen en Henegouwen
 Jan II van Soissons (+1270), graaf van Soissons (1237-1270)
 Jan II van Dampierre (+1307), heer van Dampierre (1258-1307)
 Jan II van Arkel (+1297), heer van Arkel (1269-1297)
 Jan II van der Lede (+1304), heer van der Lede (1284-1304)
 Jan II van Bretagne (1239-1305), hertog van Bretagne en graaf van Penthièvre (1286-1305)
 Jan II van Harcourt (1240-1302), heer van Harcourt en baron van Elbeuf (1288-1302)
 Jan van Sierck (+1305), bisschop van Utrecht (1291-1296)
 Jan II van Dreux (1265-1309), graaf van Dreux-Baine (1282-1309)
 Jan II van Eu (+1302), graaf van Guînes en Eu (1293/1294-1302)
 Jan II van Brabant (ca. 1276-1312), hertog van Brabant en Limburg (1294-1312)
 Jan II van Avesnes (ca. 1248-1304), graaf van Holland en Zeeland (1299-1304)
 Jan II van Montfaucon (+1318), heer van Montfaucon (1309-1318)
 Jan II Berthout van Berlaer (1280-1328), heer van Helmond (1314-1328)
 Jan II van Aumale (1293-1343), graf van Aumale (1302-1343)
 Jan II van Chalon-Auxerre (+1346), graaf van Auxerre (1304-1346) en Tonnerre (1308-1335)
 Jan II van Dammartin (+1337), graaf van Dammartin (1327-1337)
 Jan II van Namen (1311-1335), markgraaf van Namen (1330-1335)
 Jan II van Frankrijk (1319-1364), koning van Frankrijk (1350-1364)
 Jan II van Polanen (ca. 1325-1378), heer van Polanen en Breda (1342-1378)
 Jan II van Haamstede (1320-1386), heer van Haamstede (1345-1386)
 Jan II van Auschwitz (+1376), hertog van Auschwitz (1372-1376)
 Jan II van Blois (ca. 1342-1381), graaf van Blois en Dunois (1372-1381)
 Jan II van Armagnac (1333-1384), graaf van Armagnac, Fézensac en Rodez (1373-1384)
 Jan II van Auvergne (+1404), graaf van Auvergne en Boulogne (1386-1404)
 Jan II van Egmont (1385-1451), heer van Egmont en IJsselstein (1409-1423)
 Jan II van Montfoort (1382-1448), burggraaf van Montfoort (1402-1448), stadhouder van Holland en Zeeland (1425-1426)
 Jan II van Culemborg (ca. 1380-1452), heer van Culemborg (1422-1452)
 Jan II van Angoulême (1404-1467), hertog van Angoulême en graaf van Périgord (1407-1467)
 Jan II van Croÿ (ca. 1380-1473), heer van Chimay
 Jan II van Alençon (1409-1476), hertog van Alençon en graaf van Perche (1415-1476)
 Jan II van Luxemburg-Ligny (1392-1441), graaf van Guise en Ligny (1425/1430-1441)
 Jan II van Cyprus (1418-1458), koning van Cyprus (1432-1458)
 Jan II van Gorizia (1433-1462), graaf van Gorizia (1454-1462)
 Jan II van Lotharingen (1425-1470), hertog van Lotharingen (1453-1470)
 Jan II van Glymes (1417-1494), heer van Bergen op Zoom (1440-1494)
 Jan II van Brosse (1423-1485), graaf van Penthièvre (1454-1485)
 Jan II van Bourbon (1426-1488) hertog van Bourbon (1456-1488) en graaf van Clermont
 Jan II de Krankzinnige (1453-1504), hertog van Zagan (1461-1472) en Glagau (1476-1488)
 Jan II van Mazovië (+1495), hertog van Mazovië (1471-1495)
 Jan II van Monaco (1468-1505), heer van Monaco (1494-1505)
 Jan II van Legnica (1477-1495), hertog van Legnica (1488-1495)
 Jan II van Wassenaer (1483-1523), Bourgondisch krijgsheer
 Jan II van Opole (1458/1460-1532), hertog van Opole (1476-1532)
 Jan II Carondelet (1469-1545), Bourgondisch geestelijke en staatsman
 Jan VIII van Nassau-Siegen (1583-1638), graaf van Nassau-Siegen (1623-1638)
 Jan II Casimir van Polen (1609-1672), koning van Polen (1648-1668)

zie ook 
 Johan II (doorverwijspagina)